Curcubeu se poate referi la:

 Curcubeu, fenomen optic și meteorologic
 Curcubeu, localitate în comuna Balta Doamnei, județul Prahova, Muntenia, România
 Curcubeul, pictură în ulei realizată în anul 1873 de pictorul rus Ivan Aivazovski
 Steagul de curcubeu, steag în culorile curcubeului, având diverse reprezentații de-a lungul istoriei